14 км пк 2 — закрытая платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по установленному километражу от Южно-Сахалинска.

Деятельность 

По состоянию на октябрь 2019 года на остановочном пункте осуществлялось движение двух пар пригородных поездов в сутки.

Изображения

Ссылки 
 Расписание поездов в проекте unla.webservis.ru
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области